80-й выпуск Бретань Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 28 августа 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Прошлогодний победитель, норвежец Александер Кристофф из российской команды , в этом году сумел финишировать лишь третьим, а победу на юбилейной гонке впервые в своей карьере одержал бельгиец Оливер Насен из команды .

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт во Франции в 2016 году
Август 2016 года